González de Mendoza ist der Familienname folgender Personen:

 Juan González de Mendoza (1545–1618), spanischer Ordensgeistlicher, Bischof von Popayán
 Pedro González de Mendoza (1428–1495), spanischer Staatsmann und Geistlicher, Erzbischof von Toledo